Zastawie (, Zastawja) – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie rówieńskim, nad Stubełką. W 2001 roku liczyła 251 mieszkańców.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Wsie w obwodzie rówieńskim
Rejon rówieński